Соревнования на дистанции 10 000 метров у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2011 года прошли 28 августа 2011 года на стадионе Тэгу, Южная Корея.

Старт был дан в 19:30 по местному времени.

Медалисты

Рекорды 
Мировые рекорды и рекорды чемпионатов мира до начала соревнований.

Рекорды остались непревзойдёнными.

Результаты 

 SB — лучший результат в сезоне, DNF — не добежал до финиша, DNS — не стартовал.

Ссылки 
 Протокол соревнований

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2011